Fête de la Cuisine (Sint Maarten), een kookevenement van Michelinkoks op het Nederlandse deel van Sint Maarten sinds 2007
 Fête de la Cuisine (Suriname), een kookevenement van Michelinkoks in Suriname sinds 2013
 Fête de la Cuisine (Réunion), een kookevenement van tientallen restaurants in Réunion

 Zie ook
 Fête de la Gastronomie, een initiatief van het Franse ministerie van Economie sinds 2011